Le Portement de Croix est le titre porté par plusieurs œuvres représentant le Christ portant sa croix, pendant sa montée au calvaire, épisode de sa Passion.

Peinture 
 Le Portement de Croix de Simone Martini (1333).
 Le Portement de Croix de Andrea di Bartolo (1415-1420).
 Le Portement de Croix (Vienne) de Jérôme Bosch (vers 1490-1510).
 Le Portement de Croix (L'Escurial) de Jérôme Bosch (vers 1505).
 Le Portement de Croix (Gand) de Jérôme Bosch ou d'un suiveur de celui-ci (vers 1510-1516).
 Le Portement de Croix de Raphaël (1516-1517).
 Le Portement de Croix de Pieter Brueghel l'Ancien (1564).

Sculpture 
 Le Christ portant sa croix de Ligier Richier (sculpture  polychrome en chêne).

Voir aussi 
 Liste détaillée des auteurs et description du Portement de Croix dans l'iconographie chrétienne
 Représentation de Jésus-Christ dans l'art chrétien

Représentation de la Passion